Macrocheles är ett släkte av spindeldjur. Macrocheles ingår i familjen Macrochelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Macrocheles